Seznam verižnih alkanov vsebuje imena alkanov, razvrščena po številu ogljikovih atomov.

Alkani
Alkani